«Алекто» (англ. A.25 E2 Alecto) — экспериментальная английская самоходная артиллерийская установка (САУ) времён Второй мировой войны.

История создания 
Разработка 3,75-дюймовой (95-мм) гаубицы была начата в 1942 году. Одно из двух изготовленных орудий было установлено на шасси танка «Гарри Гопкинс». Гаубица размещалась в открытой рубке. Первые испытания начались только в конце 1944 года. К моменту устранения всех дефектов война в Европе уже закончилась. Ввиду отсутствия перспектив применения САУ на Дальнем Востоке проект закрыли. Машина участвовала в победном параде в Берлине, в западной зоне оккупации.

Модификации 
 Mk.I — 95-mm гаубица Ordnance Q.F. 3.7-inch Howitzer
 Mk.II — 57-mm пушка Ordnance Q.F. 6-pounder
 Mk.III — 87.6-mm гаубица Ordnance Q.F. 25-pounder Howitzer — Прототип не был завершён
 Mk.IV — 94-mm 32-фунтовая гаубица
 Alecto Dozer (бульдозер)

В игровой индустрии 
Alecto представлена в ММО-играх World of Tanks и World of Tanks Blitz как прокачиваемая ПТ-САУ 4 уровня.
Alecto также представлена в игре War Thunder как акционная САУ I ранга.

Примечания

Литература 
 Chamberlain, Peter ; Ellis, Chris. http://ciar.org/ttk/mbt/afv_weapons_profile_pack/afv_weapons_profile_20__churchill_and_sherman_specials.pdf . / British and Commonwealth AFVs, 1940–46 / Edited by Duncan Crow. — Windsor, Berkshire: Profile Publications, 1971. — 323 p. — (Armoured Fighting Vehicles of the World ; 3) — ISBN 0-85383-002-9.

Ссылки 

 Harry Hopkins и Alecto на сайте ww2photo.mimerswell.com 
 HenkOfHolland 

Отменённые проекты производства британской бронетехники
Самоходная артиллерия Великобритании периода Второй мировой войны
Самоходные гаубицы Великобритании
Самоходная артиллерия по алфавиту